Kabelmetal steht für:
 Die ehemalige Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG (kabelmetal), siehe KME_SE#Geschichte
 Das Kulturzentrum kabelmetal in Schladern, siehe Elmore%E2%80%99s_Werk_(Schladern)#Kulturzentrum_kabelmetal